Kunersdorf è il nome delle seguenti località:
 Kunersdorf – frazione del comune tedesco di Rietz-Neuendorf
 Kunersdorf (oggi Kunowice) – frazione della città polacca di Słubice